Peter Robertson peut désigner :
 Peter Robertson (1973-), joueur canadien de hockey sur glace,
 Peter Robertson (1976-), triathlète australien.